Kunzewitsch ist der Nachname von:
 Anatoli Demjanowitsch Kunzewitsch (1934–2002), russischer Chemiker und General
 Josaphat Kunzewitsch (1580–1623), griechisch-katholischer Erzbischof und katholischer Heiliger